El término Perdix puede referirse a:

 Perdix (perdiz), género animal;
 Pérdix en la mitología griega, hijo de la hermana de Dédalo o bien, según otras fuentes, nombre de la hermana de Dédalo.